Numele Sydney Chapman se poate referi la:
 Sydney Chapman (matematician) (1888 – 1970), matematician englez
 Sir Sydney Chapman (om politic) (n. 1935) fost membru al Parlamentului britanic din partea Partidului Conservator
 Sir Sydney Chapman (economist) (1871 – 1951), economist britanic.